Ombai Island kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ombai, ö, 
 Alor Island, ö, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar